Кильчевский — фамилия.

Известные носители:
 Кильчевский, Александр Владимирович (род. 1955) — белорусский и советский учёный в области геномики растений, академик НАН Беларуси
 Кильчевский, Александр Владимирович (1917—2000) — советский тренер по волейболу, заслуженный тренер СССР по волейболу
 Кильчевский, Виталий Игнатьевич (1899—1986) — русский советский певец (тенор), заслуженный артист РСФСР
 Кильчевский, Владимир Агафонович (1873—1941) — русский учёный и революционер, член Учредительного собрания
 Кильчевский, Николай Александрович (1909—1979) — учёный в области теоретической механики, академик АН УССР

См. также 
 Кельчевский